Zone de défense hautement sensible
Zone naturelle sensible
Zone urbaine sensible